Rattini (пацюки) — триба гризунів із родини мишевих. Проживають по всій Азії й Австралазії, з кількома видами в Європі та Північній Африці. Кілька видів Rattus також були інтродуковані по всьому світу.

Роди 
Триба Rattini:
відділ Berylmys
 Berylmys — 4 види
відділ Bunomys
 Bullimus — 4 види
 Bunomys — 7 видів
 Eropeplus — 1 вид
 Frateromys — 1 вид
 Halmaheramys — 2 види
 Komodomys — 1 вид
 Lenomys — 1 вид
 Papagomys — 1 сучасний вид
 Paulamys — 1 вид
 Sundamys — 4 види
 Taeromys — 8 видів
відділ Dacnomys
 Chiromyscus — 3 види
 Dacnomys — 1 вид
 Lenothrix — 1 вид
 Leopoldamys — 9 видів
 Margaretamys — 4 види
 Niviventer — 24 види
 Saxatilomys — 1 вид
 Tonkinomys — 1 вид
відділ Echiothrix
 Echiothrix — 2 види
 Gracilimus — 1 вид
 Hyorhinomys — 1 вид
 Melasmothrix — 1 вид
 Paucidentomys — 1 вид
 Sommeromys — 1 вид
 Tateomys — 2 види
 Waiomys — 1 вид
відділ Maxomys
 Crunomys — 4 види
 Maxomys — 18 видів
відділ Micromys
 Micromys — 2 види
відділ Rattus
 Abditomys — 1 вид
 Bandicota — 3 види
 Diplothrix — 1 вид
 Kadarsanomys — 1 вид
 Limnomys — 2 види
 Nesokia — 2 види
 Nesoromys — 1 вид
 Palawanomys — 1 вид
 Rattus — 66 сучасних видів
 Tarsomys — 2 види
 Tryphomys — 1 вид
відділ Srilankamys
 Srilankamys — 1 вид
відділ невідомий
 Anonymomys — 1 вид
 Baletemys — 1 вид

Примітки 

Триби ссавців
Мишеві